Ацетат нептунила-натрия — неорганическое соединение,
двойная оксосоль натрия, нептуния и уксусной кислоты
с формулой NaNpO(CHCOO),
розовые или зелёные кристаллы,
не растворяется в воде.

Получение 
 Добавление к раствору ацетата нептуния(VI) в уксусной кислоте насыщенного раствора ацетата натрия в уксусной кислоте.

Физические свойства 
Ацетат нептунила-натрия образует розовые или зелёные кристаллы .

Не растворяется в воде.

Применение 
Применяется для синтеза динептуната(VI) натрия.

См.также 

 Ацетаты

Литература

Примечания 

нептуния
Соединения натрия
Соединения нептунила